{{Infobox Footballeur
 | nom                 = Marco Rose
 | image               = FC Red Bull Salzburg gegen FC Wacker Innsbruck (20. Oktober 2018) 37.jpg
 | taille image        = 
 | légende             = 
 | club actuel         =  RB Leipzig (entraîneur)
 | numéro en club      = 
 | nom de naissance    = 
 | nationalité         =  Allemand
 | date de naissance   = 
 | lieu de naissance   = Leipzig (Allemagne de l’Est)
 | date de décès       = 
 | lieu de décès       = 
 | période pro         = 1996-2009
 | taille              = 
 | position            = Défenseur puis entraîneur
 | parcours junior     = 
 | parcours pro        = 
 | carrière entraîneur = 

Marco Rose, né le  à Leipzig, est un ancien footballeur allemand reconverti entraîneur.

Biographie 

Marco Rose joue en faveur des clubs du VfB Leipzig, d'Hanovre 96, et du FSV Mayence.

Il dispute 65 matchs en Bundesliga, inscrivant trois buts, et 119 matchs en 2. Bundesliga, marquant également trois buts. Il participe aussi à la Coupe de l'UEFA (deux matchs joués).

Statistiques

Palmarès

En tant que joueur 
  Hanovre 96 :
 Champion d'Allemagne de deuxième division en 2002.

En tant qu'entraîneur 
  RB Salzbourg
 Champion d'Autriche en 2018 et 2019.
 Vainqueur de la Coupe d'Autriche en 2019.
  Borussia Dortmund
 Finaliste de la  Supercoupe d'Allemagne en 2021.

Références

Liens externes 
 

Footballeur allemand
Joueur du VfB Leipzig
Joueur du Hanovre 96
Joueur du 1. FSV Mayence 05
Entraîneur allemand de football
Entraîneur du Red Bull Salzbourg
Entraîneur du Borussia Mönchengladbach
Entraîneur du Borussia Dortmund
Entraîneur du RB Leipzig
Naissance en septembre 1976
Naissance à Leipzig